A Unidade de Araxá do Cefet-MG foi criada a partir do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico – Protec. A ideia surgiu a partir de um anseio da comunidade local de se ter um ensino técnico gratuito e de qualidade aliado à formação integral do homem.

.
Cinco alunos do Curso Técnico de Mecânica na Uned Araxá consquistaram, cada um, medalha de ouro na lX Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. (2014)

O ranking das 20 melhores escolas públicas de Minas (2009) traz a unidade Araxá do cefet como comprovante (EMR: 16º e EJA: 17º).. A unidade de Araxá (com a pontuação final de  66,56,) apareceram em 1º lugar entre as escolas públicas da cidade.

Ensino técnico 

 Integrada
 Edificações
 Eletrônica
 Mecânica
 Mineração

 Concomitância externa
 Edificações
 Eletrônica
 Mecânica
 Mineração

 Subsequente
 Edificações
 Eletrônica
 Mecânica
 Mineração

Ensino superior 

 Graduação

 Engenharia de Automação Industrial
 Engenharia de Minas

CEFET
Instituições de ensino médio de Minas Gerais
Instituições de ensino técnico de Minas Gerais